Drée bezeichnet
 Drée (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Arroux 
 Drée (Côte-d’Or), eine französische Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Schloss Drée, ein Schloss in der französischen Gemeinde Curbigny

Siehe auch:
 Dreh
 Dre